

Петровська — присілок, Афанасьєвський район, Кіровська область
 Петровська — присілок, Великоустюзький район, Вологодська область
 Петровська — присілок, Верховазький район, Вологодська область
 Петровська — присілок, Опаринський район, Кіровська область
 Петровська — станиця, Слов'янський район, Краснодарський край

 Петровська Ірина Геннадіївна — член ВГО «Асоціація інвалідів-спинальників України», кавалерка ордена княгині Ольги.
 Петровська Катерина Миронівна (1970) — , українсько-німецька письменниця та журналістка.
 Петровська Оксана Іванівна — українська артистка драми і театральний керівник, директор-художній керівник Дніпропетровського академічного українського музично-драматичного театру імені Т. Г. Шевченка (з 2016), Заслужений артист України (2014), кавалер орденів, лауреат фестивалів і конкурсів.
 Петровська Параскева Степанівна (1835—1902) — молодша сестра художника Петра Петровського, якій Тарас Шевченко присвятив баладу «Тополя».
 Петровська Світлана Василівна (1935) — заслужений вчитель України, директор музею Кловського Ліцею, мати Каті Петровської та Йоханана Петровського-Штерна.
 Петровська Тетяна — поетеса, член Національної спілки письменників України.
 Петровська Ірина Євгенівна — російська теле- і радіоведуча, журналіст, телекритик.

 «Петровська» — ДП «Шахта Петровська», входить до виробничого об'єднання з видобутку вугілля «Донецьквугілля»
 5319 Петровська — астероїд головного поясу

Див. також 
 Петрівська
 Петровська 1-а
 Петровська сільськогосподарська академія

Примітки